Förderung steht für:

 finanzielle Unterstützung, siehe Subvention
 finanzielle Fördermittel, Geld oder Bürgschaften staatlicher Institutionen
 Forschungsförderung, Finanzierung in Forschung und Entwicklung
 Kulturförderung, finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtungen und Kunst
 Unterstützung von Personen im Sinn einer Ermutigung, siehe Mentoring
 Finanzhilfe in der Ausbildung, siehe Stipendium
 Benachteiligtenförderung, berufspädagogische Maßnahmen
 individuelle Förderung, schulpädagogisches Konzept
 Begabtenförderung, Unterstützung bei der Entwicklung von Fähigkeiten Hochbegabter
 Unterstützung bei der Beseitigung von Lern- und Bildungsschwächen, siehe Nachhilfe

Siehe auch: